hrabstwo Louisa (ang. Louisa County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Louisa (ang. Louisa County) w USA, w stanie Wirginia